Příjmení Ramirez nese více různých osobností:

 Cierra Ramirez (* 1995) – americká herečka a zpěvačka
 Luis Ramirez de Lucena (1465–1530) – španělský šachista, hlavním povoláním katolický kněz
 Manny Ramirez (* 1972) – dominikánský baseballista
 Richard Ramirez (1960–2013) – americký sériový vrah, násilník a zloděj
 Robeisy Ramírez (* 1993) – kubánský boxer
 Yahima Ramirezová (* 1979) – reprezentantka Kuby a Portugalska v judu